Sergio Álvarez Mata (1962-), un homme politique mexicain ;
 Sergio Álvarez Boulet (1979-), un haltérophile cubain ;
 Sergio Álvarez Moya (1985-), un cavalier espagnol ;
 Sergio Álvarez Conde (1986-), un footballeur espagnol ;
 Sergio Álvarez Díaz (1992-), un footballeur espagnol.